Vailly (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Vailly (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy